Maaidorser, een landbouwwerktuig
Combiné, de Vlaamse term waarmee een houtbewerkingstoestel bedoeld wordt
Combine (Texas), een plaats in de Verenigde Staten
Combine (Rauschenberg), een kunstwerk van Robert Rauschenberg
 de Kel-Morian Combine, een Terran factie uit het computerspel Starcraft
 de Combine, een vijandig ras uit het computerspel Half-Life 2
 een afgesproken combinatie van wielrenners tijdens een wielerronde om de concurrentie te breken